Sklavenmarkt bezeichnet:

 einen Markt für Sklaven
 ein Gemälde von Gustave Boulanger, siehe Der Sklavenmarkt 
 ein Gemälde von Jean-Léon Gérôme, siehe Sklavenmarkt (Gérôme)

Siehe auch:
 Am Sklavenmarkt, österreichischer Erotikfilm (1907)